Mužská čtyřhra Antalya Open 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže antalyjského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Marcelo Demoliner a Santiago González, jehož členové nestartovali společně. Demoliner nastoupil s Divijem Šaranem. Ve čtvrtfinále však podlehli Molčanovovi se Zelenayem. Spoluhráčem Gonzáleze se stal Ajsám Kúreší, s nímž skončil ve na raketách Dodiga a Poláška.

Vítězem se stal izraelsko-novozélandský pár Jonatan Erlich a Artem Sitak, který ve finále za 76 minut zdolal chorvatsko-slovenskou dvojici Ivan Dodig a Filip Polášek po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. V roce 2018 triumfovali na travnatém Hall of Fame Tennis Championships ve rhodeislandském Newportu. Erlich vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Sitaka to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Divij Šaran (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Antalya Open
ATP Tour 2019
Tenis v Turecku v roce 2019